Grabagan (Grabagan)
 Grabagan (Kradenan)
 Grabagan (Tulangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing